Amphilochus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Charles Spence Bate 1862. Amphilochus ingår i familjen Amphilochidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Amphilochus